Kragekan syfta på:

 Krage – en detalj på klädesplagg
 Krage (ekonomi) – en strategi för användande av derivat